Erbel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Erbel (* 1961, heute Anna Rozpiórska), polnische Volleyballspielerin
 Bernd Erbel (* 1947), deutscher Diplomat, Botschafter
 Friedrich Erbel (1899–1995), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Günter Erbel (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Joanna Erbel (* 1984), polnische Soziologin
 Otto Erbel (1908–2000), deutscher Richter am Bundesgerichtshof von 1955 bis 1976
 Raimund Erbel (* 1948), deutscher Kardiologe

Siehe auch:
 Erpel (Begriffsklärung)